Натуральне число 35
 35 рік до нашої ери
 35 рік нашої ери
 35 століття до нашої ери
 35 століття нашої ери